Die Nemzeti Bajnokság 2000/01 war die 100. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Sie begann am 22. Juli 2000 und endete am 23. Juni 2001. Von Anfang Dezember 2000 bis Anfang März 2001 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause). Meister wurde zum 27. Mal Ferencváros Budapest.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die Mannschaften traten zunächst in zwei Gruppen mit je acht Teams an. Die beiden Letztplatzierten jeder Gruppe mussten absteigen. Die übrigen Teams erreichten die Endrunde, wohin der Erstplatzierte jeder Gruppe sechs Punkte mitnahm, die Zweitplatzierte fünf Punkte usw. Die beiden Letztplatzierten der Endrunde mussten ebenfalls absteigen.

Gruppe A

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Gruppe B

Tabelle

Kreuztabelle

Endrunde

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Hungary 2000/01 auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle der Gruppe A auf magyarfutball.hu (ungarisch)
 Abschlusstabelle der Gruppe B auf magyarfutball.hu (ungarisch)
 Abschlusstabelle der Endrunde auf magyarfutball.hu (ungarisch)

2001
Fußballsaison 2000/01